Tumenggungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tumenggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 109,96), Jawa Tengah, 
 Desa Tumenggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 109,92), Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tumenggungan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar